Secole: Secolul I - Secolul II - Secolul III

Decese: Anii 100 Anii 110 Anii 120 Anii 130 Anii 140 - Anii 150 - Anii 160 Anii 170 Anii 180 Anii 190 Anii 200

Ani: 153 | 154 | 155 | 156 | 157 - 158 - 159 | 160 | 161 | 162 | 163



Evenimente

Arte, științe, literatură și filozofie

Nașteri

Decese 

158